Landesregierung Zernatto bezeichnet mehrere Regierungen Kärtens:
 Landesregierung Zernatto I (1991 bis 1994)
 Landesregierung Zernatto II (1994 bis 1999)